

Сандерленд — англійське місто
 Сіті-оф-Сандерленд — адміністративний район
 Сандерленд (Камбрія)
 Сандерлендвік
 Північний Сандерленд

Сандерленд (Онтаріо)

Сандерленд — місто, штат Массачусетс
 Сандерленд — місто, штат Вермонт
 Сандерленд (Меріленд)
 Сандерленд (Орегон)

Інше 
 «Сандерленд» — футбольний клуб
 Short Sunderland — літак-амфібія